Сырдарьи́нский район — название административно-территориальных единиц второго уровня:
 Сырдарьинский район — район в Кызылординской области Казахстана.
 Сырдарьинский район — район в Сырдарьинской области Узбекистана.